

Особи 

 Александр Дуглас-Г'юм, Сер Александр (Алек) Дуглас-Г'юм (; 2 липня 1903 — 9 жовтня 1995) — шотландський аристократ, прем'єр-міністр Великої Британії.
 Гамільтон Г'юм (;  19 червня 1797 —  19 квітня 1873) — австралійський мандрівник-дослідник.
 Джон Г'юм (;  18 січня 1937, Деррі —  3 серпня 2020) — північноірландський політик, багатолітній лідер північноірландських лейбористів.
 Джордж Г'юм (;  16 грудня 1862, м.Единбург —  14 лютого 1936, м.Ноттінгем) — шотландський шаховий композитор.
 Кері Г'юм (;  9 березня 1947, Крайстчерч) — новозеландська письменниця, відома завдяки єдиному роману  — The Bone People. 
 Давид Г'юм, Девід Юм (, при народженні: Гом ();  26 квітня 1711—  1776) — шотландський філософ-емпірист, історик та економіст.

Г'юм — місто, штат Міссурі
 Г'юм — місто, штат Нью-Йорк
 Г'юм — селище, штат Іллінойс